Acer – azienda produttrice di PC e apparati elettronici con sede a Taipei, Taiwan
 Acer – genere di piante che appartiene alla famiglia delle Aceraceae, comprende oltre 200 specie
 8833 Acer – asteroide della fascia principale
 Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia – agenzia dell'Unione europea con sede a Lubiana, in Slovenia

Altri progetti